Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pat Cash e Stefan Edberg che hanno battuto in finale Peter Doohan e Laurie Warder 6-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (quarti di finale)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (quarti di finale)
 Boris Becker /  Slobodan Živojinović (quarti di finale)
 Pat Cash /  Stefan Edberg (campioni)

 Chip Hooper /  Mike Leach (quarti di finale)
 Kevin Curren /  Gary Donnelly (secondo turno)
 Peter Doohan /  Laurie Warder (finale)
 Kelly Jones /  Jim Pugh (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1987